Un dragonnet est le nom courant des poissons membres de la famille des Callionymidae.

Un dragonnet désigne aussi souvent un petit dragon, bien que le mot ne soit pas attesté par les dictionnaires.

Voir aussi 

DragonNet est un système expérimental ainsi qu'un protocole informatique développés à l'Université de Glasgow permettant d'accéder au réseau informatique depuis des trains à longue distance.

Références